Back Bay steht für:

 Back Bay (Antarktika), Bucht in Grahamland, Antarktika
 Back Bay (Mumbai), Bucht in Mumbai, Indien
 Back Bay (Western Australia), Bucht auf Cockatoo Island

 Back Bay (Boston), Stadtteil von Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Back Bay (MBTA-Station), Bahnhof in Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten
 Back Bay Fens, Parklandschaft in Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten

 Back Bay Cycle & Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller